— это японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.

Долгое время работал ортопедом, потом занимался публикацией астрофотографий, а с в период 1993 по 2000 годы вёл систематический поиск новых астероидов. Совместно с другим японским астрономом Такэси Уратой открыл в общей сложности 311 астероидов. По данным на 16 июля 2011 года по количеству открытых астероидов он находился на 24 месте среди других первооткрывателей и на 38 месте, с учётом различных проектов по поиску новых астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Такао Кобаяси
 Масаюки Янай
 Ёсиаки Банно

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов